Лоренцо Виани (; 1 ноября 1882, Виареджо, Италия — 2 ноября 1936, Рим, Италия) — итальянский художник, ,  и .

Биография 
С 11-летнего возраста учился на парикмахера. Встречался с деятелями культуры и политики Л. Биссолати, Г. Д’Аннунцио, Д. Пуччини, А. Коста, М. Гарибальди, оказавшими влияние на его дальнейшее творчество.

Сторонник идей анархизма, участвовал в анархистских и социалистических демонстрациях.

С 1900 по 1903 год посещал занятия в Академии изящных искусств в Лукке. Учился живописи у Джованни Фаттори.

В 1908—1909 годах жил в Париже.

Художник-модернист. В начале творил, вдохновленный идеями реализма, позже, под влиянием символизма и постимпрессионизма, пришёл к экспрессионизму. На своих картинах изображал сцены жизни скромных людей, бедных, обездоленных, используя антиакадемический, грубый, жёстокий язык, отражая мир бунта и страданий. С 1910 года создал ряд великолепных произведений эпического характера и большой выразительности.

После окончания Первой мировой войны наряду с живописью, занялся активной литературной и публицистической деятельностью. В 1930 году стал лауреатом престижной литературной премии Премии Виареджо.

Избранные литературные произведения 
 Ceccardo, Milán, (1922).
 Gli ubriachi, Milán, (1923).
 Giovanni senza paura, Florencia, (1924).
 Parigi, Florencia, (1925).
 I Vàgeri, Milán, (1926).
 Angiò, uomo d’acqua, Milán, (1928).
 Ritorno alla patria, Milán, (1930).
 II figlio del pastore, Milán, (1930).
 Storie di umili italiani, Roma, (1934).
 Le chiavi nel pozzo, Florencia, (1935).
 Barba e capelli, Florencia, (1939).
 Gente di Versilia, Florencia, (1946).
 Cuor di madre, Florencia, (1961).

Галерея работ

Примечания

Литература 
 Ida Cardellini Signorini. Lorenzo Viani. Firenze, CPS, 1978.
 Rosaria Bertolucci, Lorenzo Viani. Parole come colore, Firenze, La Ginestra, 1980.
 Aniceto Del Massa, Lorenzo Viani, Hoepli, Milano, 1934.
 Patrizia Gnarra. Lorenzo Viani. Il viaggio del pittore reietto nel segno dell’arte nuova. Firenze, Maremmi Editori, 2007, ISBN 978-88-7255-305-3

Ссылки 
 Viani, Lorenzo
 Работы Лоренцо Виани

Лауреаты премии Виареджо
Художники-экспрессионисты Италии
Художники-портретисты Италии
Анархисты Италии